Мармань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Мармань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Мармань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер